

Musique 
 Brothers and Sisters est le cinquième album du groupe blues-rock américain The Allman Brothers Band, sorti en 1973.
 Brothers and Sisters EP, un EP du groupe londonien Coldplay.
 Brothers and Sisters, un titre de Think Tank, septième album du groupe britannique Blur.

Cinéma 
 Brothers and Sisters est un film anglais réalisé par Richard Woolley et sorti en 1980.

Télévision 
 Brothers and Sisters est une série télévisée américaine de 1979.
 Brothers and Sisters est une série télévisée américaine créée par Jon Robin Baitz.